Ковч Омеля́н Ковч (1884, Космач — 1944) — греко-католицький священик, блаженний католицької церкви.
 Ковч Іван Михайлович (09.10.1932 р.) — український поет, громадський діяч.